Sporodiniella är ett släkte av svampar. Sporodiniella ingår i familjen Mucoraceae, ordningen Mucorales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Sporodiniella